Edmond Fitzmaurice ist der Name folgender Personen:

 Edmond Fitzmaurice, 1. Baron Fitzmaurice (1846–1935), britischer Politiker der Liberal Party und Schriftsteller
 Edmond John Fitzmaurice (1881–1962), US-amerikanischer Geistlicher und Bischof von Wilmington